Okręty US Navy o nazwie USS „San Bernardino”

 Pierwszy USS „San Bernardino County” (LST-1110) był okrętem desantowym do przewozu czołgów zwodowanym w 1945 roku.
 Drugi USS „San Bernardino” (LST-1189) był okrętem desantowym do przewozu czołgów typu Newport, zwodowanym w 1970 roku.

San Bernardino